Walther von Walderstötten ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Wilhelm Walther von Walderstötten (1805–1889), deutscher General der Infanterie und Kartograf
 Otto Walther von Walderstötten (Otto Heinrich Walther von Walderstötten; 1848–1934), deutscher Generalmajor 
 Wilhelm Walther von Walderstötten (Wilhelm Karl Georg Walther von Walderstötten; 1858–1942), deutscher General der Kavallerie